Henryk Przeździecki (1875-1939) – biskup siedlecki
 Henryk Przeździecki (1909-1977) – polski hokeista i piłkarz, olimpijczyk